Staufeneck, ältere Schreibweisen auch Staufenegg, steht für:

 Burg Staufeneck, eine Burg in Baden-Württemberg
 Gaststätte Staufeneck in Esslingen
 Schloss Staufeneck, ein Schloss in der bayerischen Gemeinde Piding im Landkreis Berchtesgadener Land